Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley Classic 2019 der Damen. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen vom 15. bis 17. Juli 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Birmingham